

Ім'я 
 Ґор Відал (Юджин Лютер Ґор Відал) — американський письменник та громадський діяч.
 Ґор Суджян — вірменський співак, вокаліст гурту «Dorians».

Прізвище 
 Альберт Ґор (1948) — віце-президент США з 1993 до 2001 року в адміністрації Білла Клінтона
 Артур Ґор, 1-й граф Арран — ірландський шляхтич, член парламенту
 Артур Ґор, 2-й баронет — ірландський шляхтич, батько Артура Ґора, 1-го графа Аррана
 Каренна Ейчесон Ґор (нар 1973) — американська письменниця, юристка та кліматична активістка. Перша донька колишнього віце-президента США Ела Ґора і адвокатки Тіппер Ґор (з дому Ейчесон).
 Крістін Карлсон Ґор (нар 1977) — американська письменниця та сценаристка. Друга донька колишнього віце-президента США Ела Ґора і адвокатки Тіппер Ґор (уроджена Ейчесон).
 Мартін Ґор (1961) — англійський поет, музикант, вокаліст, учасник гурту Depeche Mode
 Спенсер Вільям Ґор (1850—1906) — англійський тенісист, перший переможець Вімблдонського турніру
 Тіппер Ґор (уроджена Ейчесон; нар 1948) — американська захисниця соціальних питань, активістка, фотограф і письменниця, яка була другою леді Сполучених Штатів з 1993 по 2001 рік.

Топонім 
 Йорданська Рифтова долина (Ель-Ґор, Аль-Ґавр) — витягнутий розлом, розташований в сучасному Ізраїлі, Йорданії, на Західному березі і Голанських висотах.